Олег Поляков: Поляков, Олег Валерьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Поляков, Олег Илиодорович (1945—2014) — украинский музыкальный педагог и теоретик.